(1928–1998), historien italien
 Salvatore Gallo (1928-1996), artiste italien
  (1875-?), homme politique italien et avocat
  (1992-), joueur de football italien